Грейс Мин — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Дарья Гаврилова уступила во втором круге.

Общая информация 
Впервые с 2008 года победительницей турнира стала несеяная теннисистка. И тогда это была американка.

Француженка сыграла в финале турнира впервые с 2001 года. Тогда Марион Бартоли завоевала титул.

Посев 

  Каролин Гарсия (Финал)
  Ирина Хромачёва (Первый раунд)
  Эшли Барти (Полуфинал)
  Эжени Бушар (Второй раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Юлия Путинцева (Quarterfinals)
  Монсеррат Гонсалес (Первый раунд)
  Наталья Костич (Первый раунд)

<ol start=9>
 Инди де Вроме ''(Первый раунд)
 Анника Бек ''(Второй раунд)
 Виктория Босио ''(Второй раунд)
 Мэдисон Киз ''(Второй раунд)
 Анетт Контавейт ''(Второй раунд)
 Джессика Пегула ''(Второй раунд, отказ)
 Йесика Малечкова ''(Первый раунд)
 Анна Каролина Шмидлова ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США